Gerschau ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Gerschau (* 1958), deutsche Gerätturnerin
 Knut Gerschau (* 1961), deutscher Unternehmer

und der Name des Adelsgeschlechts Gerschau

 Alexander von Gerschau (1825–1904), russischer General der Artillerie und Geheimrat
 Peter von Gerschau (1779–1852), russischer Generalkonsul in Kopenhagen